Велика четвірка може значити:

 Велика четвірка (Перша світова війна)
 Велика четвірка аудиторських компаній
 Велика четвірка (роман)
 Велика четвірка лейблів звукозапису
 Велика четвірка (теніс) - термін на означення чотирьох найсильніших теніситсів сучасності (Джокович, Федерер, Маррей і Надаль).